Arolesi – abitanti di Arola
Arolesi – abitanti di Arolo